Der Ausdruck Naqsch o Gul (wörtlich Muster und Blume) bezeichnet in der persischen Literatur eine literarisch-musikalische Gattung, die Amir Chusro im 13. Jahrhundert entwickelte. Diese literarische Gattung ist eng mit der Musik verbunden. Die Schule wird als Patiala-Schule bezeichnet, möglicherweise eine Anspielung auf seinen Geburtsort Patiala.

Literaturgattung
Literatur (Persisch)